Commensaal is een term, afgeleid van het Latijnse mensa ((tafel)commensalis die aan dezelfde tafel eet, van com- [samen] + mensa), die kan verwijzen naar:
commensalisme, een onschadelijk gast-organisme (zoals een bacterie in een darm)
kostganger, een in onbruik geraakte term voor een inwonend huurder die de maaltijden mee-eet
het trapportaal, oorspronkelijk De Commensaal, een lied van Drs. P